Батлаевская — бывшая станица на территории Калмыцкого района Ростовской области. На этих землях ныне располагается хутор Степной Мартыновского района. Основан в 1877 году как хутор Батлаевский станицы Денисовской. В станице проживало много калмыков. С 1922 года в составе Донской области. В 1929 году был создан новый Калмыцкий район. В те годы была построена Батлаевская НСШ (неполная средняя школа). В марте 1944 года калмыцкое население было депортировано. Населённый пункт был ликвидирован.

Исчезнувшие населённые пункты Ростовской области